"Cyber-" is een voorvoegsel dat gebruikt wordt voor iets wat met internettechnologie samenhangt.

Op internet
"Cyber-" wordt hier gebruikt om het geheel van digitale systemen en netwerken te benoemen.

Cyberspace

Risicofactoren van ICT-kwetsbaarheid
De vijf risicofactoren van ICT-kwetsbaarheid zijn:
Cyberwarfare oftewel cyberoorlog
Cyberterrorisme
Cyberactivisme
Cyberspionage
Cybercriminaliteit oftewel computercriminaliteit

In subculturen 
 Cybergothic, een gothic subcultuur
 Cyberpunk, een specifiek sciencefictiongenre
 Cybermetal, een subgenre van de metalmuziekstroming

In de wetenschap 
 Cybernetica, de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met terugkoppeling

Overig 
Cyberpesten
Cyberseks